Юи:

 Юи — город и муниципалитет в провинция Льеж (Бельгия), на берегу реки Маас.
 Юи — уезд городского округа Шуанъяшань провинции Хэйлунцзян (КНР).

Персоналии 
 Кимия Юи — японский лётчик-испытатель, астронавт JAXA.
 Тосики Юи — футанари-мангака, создатель сэйнэн-манги родом из префектуры Киото (Япония).
 Юи Арагаки — японская актриса и певица, радиоведущая и модель. 
 Юи — популярная японская поп- и рок-исполнительница и актриса.
 Юи — персонаж американского анимационного телесериала «Аватар: Легенда об Аанге».

Выдуманные перонажи 
 Юи Хирасава — персонаж аниме K-On!
 Юи Икари — персонаж аниме Евангелион.
 Юи — персонаж аниме Sword Art Online.
 Юи — персонаж в аниме Angel Beats!
 Юи Рио — персонаж видеоигры Yandere Simulator.

С фамилией Юи 
 Цуруно Юи — главный героиня аниме Mahou Shoujo Madoka Magica.